Ангами:
 Ангами — народ группы нага в Индии.
 Ангами — язык этого народа, относится к тибето-бирманским языкам.